Ел Чокој има више значења:

 Ел Чокој (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чокој (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику